Александр Иванович Старцев — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Член ВКП(б).

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. 
В 1940—1966 гг. — на инженерных должностях в тяжёлом машиностроении: 
 инженер завода № 9 в Свердловске (танковое производство Уралмашзавода), 
 конструктор тяжёлых танков, на руководящих должностях в тяжёлой промышленности Удмуртской АССР, 
 председатель Совета народного хозяйства Удмуртского экономического административного района, 
 председатель Западно-Уральского Совета народного хозяйства экономического района.

За создание нового образца тяжёлого танка в 1943—1944 годах в составе коллектива был удостоен Сталинской премии 1946 года.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го и 6-го созывов.

Ссылки 
 Старцев
 Старцев
 Старцев

Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС